Stéphane Sessègnon (Allahé, 1984. június 1. –) benini válogatott labdarúgó, jelenleg a Montpellier játékosa.

Pályafutása

Sikerei, díjai
Paris Saint-Germain
Ligue 1 – Az év csapata (középpályás): 2008–09
Sunderland
Az év játékosa: 2012

Statisztika
Frissítve: 2016. október 1.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
transfermarkt
soccerbase

Benini labdarúgók
1984-ben született személyek
Labdarúgó-középpályások
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
A Créteil-Lusitanos labdarúgói
A Le Mans UC 72 labdarúgói
A PSG labdarúgói
A Sunderland labdarúgói
A West Bromwich labdarúgói
A Montpellier HSC labdarúgói